A vallás fontossága országonként a Gallup közvélemény-kutató 2009-es globális felmérésén alapul, amikor is "A vallás fontos a mindennapi életben?" kérdésre kerestek választ.

Az "igen" és "nem" válaszok százalékos értékei vannak a táblázatban felsorolva, de ezek gyakran nem adnak ki 100%-ot, mert néhányan "nem tudom"-mal válaszoltak, vagy nem akartak válaszolni.

A lista 

Rendezhető táblázat. A kettős-kereszt (#) jelzésűeknél 2008-as felmérés.

Jegyzetek 

Országok rangsorolt listái